Агриппин:
 Гай Фабий Агриппин
 Агриппин Александрийский
 Агриппин — противопростудное лекарство.

См. также